Мария Ильинична Слоним, леди Филлимор (; род. 6 ноября 1945, Москва) — советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, педагог.

Биография 
Родилась в семье скульптора Ильи Львовича Слонима и Татьяны Литвиновой — дочери советского наркома иностранных дел Максима Литвинова и англичанки Айви Лоу. Её двоюродный брат Павел Литвинов был женат на сестре Валерия Чалидзе. И Литвинов, и Чалидзе — известные советские диссиденты.

В 1970 году окончила филологический факультет МГУ. Передавала знакомым иностранным журналистам «Хронику текущих событий» и другие материалы самиздата, допрашивалась сотрудниками КГБ.

Эмиграция из СССР, возвращение и повторная эмиграция 
В 1974 году уехала из СССР в США по приглашению от бывшего мужа, ранее эмигрировавшего в Америку. Советское гражданство никогда не теряла. Непродолжительное время жила в США, работала в издательстве «Ардис». Затем переехала в Англию, где жила её бабушка. Работала в редакции русской службы BBC: вела программы «Глядя из Лондона» и «Аргумент». Выступала на радио с 1983 года под именем "Маша Слоним". Свою квартиру в Лондоне превратила во что-то наподобие коммуналки, в которой жили многочисленные гости, среди которых — Владимир Буковский и Зиновий Зиник.

В конце 1980-х вернулась в перестроечный СССР, работала корреспондентом BBC в Москве. Организовала закрытый клуб политических журналистов, освещавших Съезд народных депутатов СССР, называвшийся «Клуб любителей съезда». Несколько лет вела политическую телепрограмму «Четвёртая власть» на REN-TV. Преподавала на факультете журналистики Московского гуманитарного университета (1990—1991) и в школе журналистики некоммерческой организации «Интерньюс».

В то же время развивался её политический клуб, где ведущие политики России встречались с журналистами. На встречах дома у Слоним бывали известные политики Сергей Ястржембский, Борис Немцов, Александр Лившиц, Анатолий Чубайс, Альфред Кох, Михаил Ходорковский, Сергей Дубинин, Татьяна Дьяченко, Гавриил Попов, Андрей Нечаев. Атмосфера этих встреч описана в одной из глав книги Елены Трегубовой «Байки кремлёвского диггера».

Автор документального сериала BBC «Вторая русская революция» (1991) о Перестройке СССР и правлении М. С. Горбачёва.

Сыграла роль Лили в фильме «Стрингер» (1998).

В 2015 году уехала из России. Живёт в Хонитоне (Великобритания).

Является главой жюри премии «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия».

Личная жизнь 
Первый муж — Григорий (Грэгори) Фрейдин (р. 1946), ныне — профессор Стэнфордского университета. Сын Антон Фрейдин живёт во Флориде, США.

В 1983 году вышла замуж за барона Роберта Филлимора (1939—1990).
После смерти второго мужа вышла замуж за актёра Сергея Шкаликова, который был младше её на восемнадцать лет. После смерти Шкаликова в 1998 году вышла замуж за человека, который строил ей и Шкаликову дом. Он умер в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Маша Слоним: Украина, Путин, Бродский и жизнь диссидента / Синдеева, 16 марта 2022 г.
 Интервью 2018 года
 Интервью
 Передача «Письма с фермы» и интервью на радиостанции «Эхо Москвы»
 «Разбор полета» 22 февраля 2021 г. на радиостанции «Эхо Москвы»

Журналисты Великобритании
Журналисты России
Выпускники филологического факультета МГУ
Советские диссиденты
Правозащитники СССР
Русские эмигранты третьей волны в США
Русские эмигранты третьей волны в Великобритании
Вернувшиеся русские эмигранты третьей волны
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании
Персоналии Би-би-си
Преподаватели Московского гуманитарного университета
Телеведущие канала РЕН ТВ
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»